Маргерита д'Есте () може да се отнася за:

 Маргерита д'Есте (1411–1476), дъщеря на Николо III д’Есте, маркграф на Ферара, омъжена за Галеото Роберто Малатеста (1411–1432), господар на Римини
 Маргерита д’Есте (1619–1692), дъщеря на Алфонсо III д’Есте, херцог на Мантуа, омъжена за Феранте III Гонзага (1618–1678), херцог на Гуастала